Bosznia-Hercegovina
 Jošavica, falu Vukosavlje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Jošavica, falu Petrinya községben, Sziszek-Monoszló megyében